Charles Malapert (1581-1630), astronome belge
 Malapert, cratère lunaire nommé en sa mémoire
 Paulin Malapert (1862-1937), philosophe français